Senátní obvod Frýdek-Místek může být
 Senátní obvod č. 69 – Frýdek-Místek
 Senátní obvod č. 73 – Frýdek-Místek